

Сніжна ріка — річка у південно-східній частині Австралії

Сніжна — село,  Вінницька область, Вінницький район, Погребищенська міська громада

Сніжна — присілок, Курганська область, Кетовський район